В 1971/72 годах состоялся 17-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей второй раз подряд получил «Аякс Амстердам», победивший в финале «Интернационале».

Предварительный раунд 

|}

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1971/72 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1971/72 на сайте RSSSF

1971
Футбол в Европе в 1971 году
Футбол в Европе в 1972 году